Иоганн Штадион:
* Штадион, Иоганн Каспар фон (1567—1641) — великий магистр Тевтонского ордена.
 Штадион, Иоганн Филипп фон (1763—1824) — австрийский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел, позже министр финансов Австрийской империи, основатель Австрийского национального банка.